Kürschner bezeichnet:

 Kürschner, einen Handwerksberuf
 Kürschner, eine Luftblase im Leimfilm beim Furnieren  (Verarbeitungsfehler, Begriff aus dem Tischlerhandwerk)
 Kürschners Handbücher

Kürschner ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Pellikan, auch Konrad Kürsner (1478–1556), Schweizer Gelehrter, Franziskaner, Theologe und Humanist
 Carl Kürschner (1804–nach 1851), deutscher Buchhändler und Verleger sowie 1849 Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung
 Dieter Kürschner (1935–2013), deutscher Autor, Militärhistoriker und Heimatforscher

 Eugen Kürschner (1890–1939), ungarischer Filmproduktionsleiter und Aufnahmeleiter
 Harald Kürschner (* 1950), deutscher Botaniker und Hochschullehrer 
 Henning Kürschner (* 1941), deutscher Maler und Hochschullehrer 
 Izidor Kürschner (1885–1941), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Jan Kürschner (* 1974), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jörg Kürschner (* 1951), deutscher Jurist und Journalist
 Joseph Kürschner (1853–1902), deutscher Schriftsteller und Lexikograph
 Ottilie Kürschner (1915–1980er), deutsche Kostümbildnerin und Puppengestalterin
 Sebastian Kürschner (* 1976), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Wilfried Kürschner (* 1945), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilhelm Kürschner (1869–1914), deutscher Baumeister des Historismus

Siehe auch:
 Kirschner